

Epistemologia
Verità

Musica
Sincerità – album di Riccardo Cocciante del 1983
Sincerità – traccia dell'album omonimo di Riccardo Cocciante
Sincerità – album di Arisa del 2009
Sincerità – singolo di Arisa del 2009, dall'album omonimo

Psicologia 
 Sincerità – dote propria di chi parla e agisce attenendosi al suo modo di pensare

Pagine correlate 
 Sincera
 Sincere
 Sincero
 Sincerity

Altri progetti